UTC−9 — часовой пояс, использующийся в следующих территориях:

В течение всего года 
  (Франция) (частично):
  Острова Гамбье

Зимой в Северном полушарии 
  (частично):
  (кроме Алеутских островов) (Аляскинское стандартное время)

Летом в Северном полушарии 
  (частично):
  (частично):
 Алеутские острова (Гавайско-алеутское летнее время).

Примечания

Ссылки 
 Города в UTC−9

Часовые пояса